Farvagny correspond à une ancienne commune suisse et deux localités suisses du canton de Fribourg.

Ancienne commune 
 Farvagny, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, faisant partie de la commune de Gibloux

Localités 
 Farvagny-le-Grand, localité et ancienne commune suisse du canton de Fribourg, faisant partie de la commune de Gibloux
 Farvagny-le-Petit, localité et ancienne commune suisse du canton de Fribourg, faisant partie de la commune de Gibloux

Homonymie de toponyme